António Nunes Ribeiro Sanches (1699-1783), médecin et érudit portugais ;
 Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva (1773-1845), homme politique brésilien ;
 Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (1870-1946), homme politique brésilien ;
 António Ribeiro dos Reis (1896-1961), footballeur portugais ;
 Antonio Ribeiro Saldanha (1927-1999), arbitre de football portugais ;
 António Ribeiro (1928-1998), cardinal portugais ;
 Antonio Ribeiro (1980-), footballeur canadien.